Landkreis Aschaffenburg in Duitsland
Aschaffenburg (stad) in Duitsland